Acrophyseter est un genre éteint de mammifères marins de la super-famille des Physeteroidea, dont l'unique membre était Acrophyseter deinodon, datant du Messinien (Miocène terminal), il y a six millions d'années. Acrophyseter a été découvert au Pérou à Sud-Sacaco. L'espèce, proche du cachalot actuel, fut décrite en 2008.

Avec ses  de longueur il était beaucoup plus petit que le cachalot moderne, avait un rostre relativement court et la mâchoire incurvée vers le haut. De plus, contrairement aux cachalots actuels, il avait de grandes dents à la fois sur le haut et le bas de la mâchoire.  signifie « dent terrible », en raison de ces grandes dents et de la structure de la bouche d' qui semble indiquer que ce cétacé se nourrissait de grands animaux comme de petites baleines, de pinnipèdes et de pingouins.Son plus proche cousin aujourd'hui disparu est Livyatan melvillei.

Voir aussi

Bibliographie

Références taxinomiques

Notes et références

Liens externes 
 

Physeteroidea
Cétacé préhistorique
Genre de cétacés (nom scientifique)
Mammifère du Miocène
Paléontologie au Pérou
Taxon fossile décrit en 2008